Ерназар — название населённых пунктов в Казахстане:
 Ерназар — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Ерназар — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Ерназар — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Ерназар — прежнее название аула Жантикей Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.